Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2018 проводился с 3 по 10 марта 2018 в городе Фарго (штат Северная Дакота).

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Команда-чемпион получала право выступать как мужская сборная США по кёрлингу на , который состоялся в марте—апреле 2018 в городе Лас-Вегас (США).

Победителями чемпионата стала команда скипа Грега Персингера, победившая в финале команду скипа Хита Маккормика. Бронзовые медали завоевала команда скипа Тодда Бирра.

Коэффициент силы команд-участников чемпионата () — 4,8165.

Одновременно и там же проходил Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2018.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк 
8 марта, 10:00

Плей-офф

Четвертьфиналы 
8 марта, 20:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал 
9 марта, 19:00

Финал 
18 февраля, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов США 2018
 Persinger rink wins Mens National Championship title | Curling | TeamUSA

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2018

Спорт в США в 2018 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Северной Дакоте
Март 2018 года